Champions League 2004/05 steht für:
 Arab Champions League 2004/05, arabischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2004/05, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2004/05, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2004/05, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 LEN Champions League 2004/05, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2004/05, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 2004/05 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2004/05 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2004
 Champions League 2005
 Champions League